Al Habtoor Tennis Challenge 2009 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Турнир-2009 является 11-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к турнирам женской серии ITF.

Соревнования проходили в Дубае, ОАЭ — с 14 по 20 ноября 2009 года, продолжая серию турниров на данном покрытии в регионе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Александра Дулгеру (№ 50 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николь Вайдишова впервые с февраля-2004 замечена на турнире ITF (тогда — турнир в Колумбусе, США).
 Николь Вайдишова прерывает серию из 6 поражений подряд, впервые с Майами выдав серию из двух побед.
 Регина Куликова в третий раз в сезоне в финале одиночного турнира ITF. И все 3 (до этого — Лас-Вегас и Канзас) она выиграла.
 Сандра Заглавова в седьмой раз в сезоне в финале одиночного турнира ITF. До этого турнира она четыре проиграла (Бари, Брно, Трнава и Сент-Рафаэль) и два (Загреб и Ополе) выиграла.

Парный разряд

Факты 
 Дуэт Юлия Гёргес / Оксана Калашникова впервые в сезоне играет в таком составе и сходу доходит до финала турнира.
 Дуэт Владимира Углиржова / Рената Ворачова третий турнир подряд в таком составе неизменно доходят до финала турнира (ранее — в Нанте и Люксембурге).
 Юлия Гёргес выигрывает свой второй парный титул в сезоне (и 5-й в карьере) (первый — в Портороже, в паре со своей нынешней соперницей по финалу — Владимирой Углиржовой).
 Оксана Калашникова выигрывает свой 6-й парный титул в сезоне (и 12-й в карьере).

См. также 
 Al Habtoor Tennis Challenge
 Цикл женских турниров ITF 2009

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

ОАЭ
Теннис
Декабрь 2009 года
2009